Колачково () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вжесьнёвский повят, Великопольское воеводство. Население — 6063 человека (на 2008 год).

Сельские округа 
 Беганово
 Божиково
 Будзилово
 Цесле-Мале
 Цесле-Вельке
 Галензевице
 Гораздово
 Грабово-Крулевске
 Колачково
 Кшива-Гура
 Лагевки
 Сокольники
 Сплаве
 Шамажево
 Вшембуж
 Зелинец
 Жыдово

Соседние гмины 
 Гмина Лёндек
 Гмина Милослав
 Гмина Пыздры
 Гмина Стшалково
 Гмина Вжесня
 Гмина Жеркув

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства